Zaccone ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Zaccone (* 1999), italienischer Motorradrennfahrer
 Pierre Zaccone (1817–1895), französischer Schriftsteller